Aga, romániai falu Temes megyében;
 Az Oszmán Birodalomban a náhijék élén álló közigazgatási tisztviselő.
 Janicsár aga, török katonai rang.
 AGA, volt német személygépkocsivállalat.
 AGA (chipset), az Amiga számítógépek harmadik generációs integrált áramköri készlete.